Бельский уезд () — административная единица в составе Белостокской области и Гродненской губернии, существовавшая в 1808—1920 годах. Центр — город Бельск.

История 
Бельский уезд в составе Белостокской области Российской империи был образован в 1808 году на территории, отошедшей от Пруссии по Тильзитскому миру. В 1843 году, в связи с ликвидацией Белостокской области, уезд был передан в Гродненскую губернию. В 1920 году уезд отошёл к Польше.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 164,4 тыс. чел. В том числе украинцы — 39,1 %; поляки — 34,9 %; евреи — 14,9 %; русские — 5,9 %; белорусы — 4,9 %. В уездном городе Бельске проживало 7464 чел., в заштатных Брянске — 4087 чел., Дрогичине — 1707 чел., Клещели — 2013 чел.; Мельнике — 1485 чел., Нареве — 1434 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 15 волостей:

Примечания

Литература